

Октябрський — селище міського типу, Гомельська область
 Октябрський — селище, Вітебська область

Октябрський — селище, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Октябрський — селище, Лисаковська міська адміністрація, Костанайська область

Октябрський — місто республіканського значення, Башкортостан
 Октябрський — селище міського типу, Ванінський район, Хабаровський край
 Октябрський — селище міського типу, Бєлгородська область
 Октябрський — селище міського типу, Люберецький міський округ, Московська область
 Октябрський — селище, Аксайський район, Ростовська область
 Октябрський — селище, Алейський район, Алтайський край
 Октябрський — селище, Александровський район, Томська область
 Октябрський — селище, Ардатовський район, Мордовія
 Октябрський — селище, Аромашевський район, Тюменська область
 Октябрський — селище, Березовський міський округ, Свердловська область
 Октябрський — селище, Біловський округ, Кемеровська область
 Октябрський — селище, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Октябрський — селище, Бісертський міський округ, Свердловська область
 Октябрський — селище, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Октябрський — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Октябрський — селище, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Октябрський — село, Глазовський район, Удмуртія
 Октябрський — присілок, Дуванський район, Башкортостан
 Октябрський — селище, Єйський район, Краснодарський край
 Октябрський — село, Зав'яловський район, Удмуртія
 Октябрський — селище, Зональний район, Алтайський край
 Октябрський — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Октябрський — селище, Ічалківський район, Мордовія
 Октябрський — селище, Ішимський район, Тюменська область
 Октябрський — селище, Каменський міський округ, Свердловська область
 Октябрський — селище, Каменський район, Алтайський край
 Октябрський — селище, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Октябрський — селище, Китмановський район, Алтайський край
 Октябрський — селище, Комишловський район, Свердловська область
 Октябрський — селище, Комсомольський район, Хабаровський край
 Октябрський — селище, Кулундинський район, Алтайський край
 Октябрський — селище, Моркинський район, Марій Ел
 Октябрський — селище, Мурашинський район, Кіровська область
 Октябрський — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Октябрський — селище, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Октябрський — село, Сарапульський район, Удмуртія
 Октябрський — селище, Сисертський міський округ, Свердловська область
 Октябрський — селище, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Октябрський — селище, Суєтський район, Алтайський край
 Октябрський — селище, Талицький міський округ, Свердловська область
 Октябрський — селище, Топкинський округ, Кемеровська область
 Октябрський — селище, Тотемський район, Вологодська область
 Октябрський — селище, Троїцький район, Алтайський край
 Октябрський — селище, Тяжинський округ, Кемеровська область
 Октябрський — селище, Упоровський район, Тюменська область
 Октябрський — село, Уфимський район, Башкортостан
 Октябрський — селище, Яшкинський округ, Кемеровська область
 Октябрський — колишнє селище міського типу, Краснокаменський район, Забайкальський край

 Октябрський Пилип Сергійович (справжнє прізвище Іванов; *1899—†1969) — радянський адмірал

Див. також 
 Октябрська
 Октябрське
 Октябр